Cordemoy est un patronyme porté par :
 Géraud de Cordemoy (1626-1684), avocat et philosophe français.

Voir aussi
Jacob de Cordemoy.

Homonymie de patronyme